Luling kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Luling (Louisiana)
Luling (Texas)